Ю́рий Ве́кслер:
 Векслер, Юрий Абрамович (1940—1991) — советский кинооператор и сценарист.
 Векслер, Юрий Борисович (род. 1946) — театральный режиссёр, журналист.